Jaccottet ist der Familienname folgender Personen:
 Adrien Jaccottet (* 1983), Schweizer Fußballschiedsrichter
 Anne-Marie Jaccottet (* 1931), Schweizer Malerin
 Christiane Jaccottet (1937–1999), Schweizer Cembalistin
 Georges Jaccottet (1909–2001), Schweizer Politiker (LPS)
 Henri Jaccottet (1881–1957), Schweizer Pfarrer, Pädagoge und Politiker (FDP) 
 Philippe Jaccottet (1925–2021), Schweizer Schriftsteller und Übersetzer
 Simone Jaccottet (1908–1988), Schweizer Schauspielerin 

Siehe auch:
 Jacottet